

Música 
 Wrecking Ball (álbum de Emmylou Harris) – álbum de 1995
 Wrecking Ball (álbum de Bruce Springsteen) – álbum de 2012
 "Wrecking Ball" (canção de Miley Cyrus) – canção de 2013
 "Wrecking Ball" (canção de Darren Hayes) – de 2014
 Diary of a Wimpy Kid: Wrecking Ball – romance infantil de 2019

Desambiguações de música